Tatjana Goedkova (atlete) (1978), Russisch atlete
 Tatjana Goedkova (schermster) (1993), Russisch schermster